Bronowice – Dzielnica VI Krakowa, jednostka pomocnicza gminy
 Bronowice Małe – część Krakowa w granicach Dzielnicy VI Bronowice
 Bronowice Wielkie – część Krakowa w granicach Dzielnicy IV Prądnik Biały
 Bronowice – dzielnica Lublina

Miejscowości w Polsce: 
 Bronowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy 
 Bronowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie 
 Bronowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel
 Bronowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny

Inne
 Bronowice – zlikwidowany przystanek kolejowy w Bronowicach